Partit Regionalista de Mallorca, partit polític històric de Mallorca
 Partit Regionalista Murcià, partit polític històric de la Regió de Múrcia
 Partit de la Gran Romania (del nom en romanès Partidul România Mare), partit polític de Romania
 Partit de la Revolució Mexicana, partit polític de Mèxic
 Partido Republicano Mineiro, partit polític històric del Brasil
 Pressupost de Requeriment de Materials, part d'un pressupost de producció